Ruibal kan som auktorsförkortning betyda:

 Rodolpho Ruibal
 Constantino Ruibal

Robotskapade auktorsförkortningar